Elvert ist der Familienname folgender Personen:

 Christian d’Elvert (1803–1896), österreichisch-mährischer Politiker
 Jürgen Elvert (* 1955), deutscher Neuhistoriker und Geschichtsdidaktiker